(8) Фло́ра () — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S и возглавляет астероидное семейство Флоры. Он был открыт 18 октября 1847 г. английским астрономом Джоном Хиндом в обсерватории Бишопа, Великобритания, и назван в честь древнеримской богини цветов и весны Флоры.

26 июля 2013 года состоялось покрытие астероидом Флора звезды 2UCAC 22807162, наблюдаемое в Южной Америке, Азии и Африке.

В кинематографе Флора упоминалась как место действия научно-фантастического фильма 1968 года «».

См. также 
 Список астероидов (1—100)
 Классификации малых планет
 Семейства астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Текущие данные о положении астероида Флора The sky live

Астероиды Главного пояса
Семейство Флоры
Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Названия астероидов из мифологий